JTY est un code qui peut désigner :
 Aéroport national de l’île d’Astypalée, un aéroport situé sur l’île d’Astypalée, dans le Dodécanèse, en Grèce, selon le code AiTA des aéroports ;
 Jatayu Airlines, une compagnie aérienne indonésienne, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Code